«Блейдраннер», «Блейд-раннер», «Блэйдраннер» ():

 The Bladerunner — роман Алана Нурса (1974)
 Блэйдраннер (, 1979) — повесть Уильяма Берроуза, написанная на основе сценарного плана по роману Нурса.

 Бегущий по лезвию (; 1982) — фильм Ридли Скотта по роману Филипа Дика «Мечтают ли андроиды об электроовцах?».
 Бегущий по лезвию 2049 — фильм 2017 года.

 Blade Runner (игра, 1985) — компьютерная игра.
 Blade Runner (игра, 1997) — компьютерная игра.

Примечания